Робърт I може да се отнася до:
 Робърт I (Франция) -френски крал в периода 922-923
 Робърт I, дук на Нормандия (ок. 1000 – 1035) - дук на Нормандия в периода 1027 – 1035
 Робърт I (Шотландия) (1274 – 1329) -крал на Шотландия в периода 1306 – 1329